Merklín (powiat Karlowe Wary) –
 Merklín (powiat Pilzno Południe) –

Zobacz też